Lepidochitona lowei är en blötdjursart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1918.  Lepidochitona lowei ingår i släktet Lepidochitona och familjen Ischnochitonidae.

Artens utbredningsområde är Kalifornien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
lowei